Четыре корабля Королевского флота носили или носят название HMS Somerset, в честь английского графства Сомерсет. Еще один был отменен.

 HMS Somerset — 80-пушечный линейный корабль; спущен на воду в 1698; разобран в 1740.
 HMS Somerset — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1731; разобран в 1746.
 HMS Somerset планировался как 80-пушечный линейный корабль по уложению 1745 года; перезаказан с понижением до 66-пушечного; отменен в 1748
 HMS Somerset — был заказан как 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; перезаказан как 68-пушечный;  спущен на воду в 1748; разбился в 1778.
 HMS Somerset (F82) — фрегат типа 23; спущен на воду в 1994; на 2011 в строю.